Le tournoi de tennis de Québec est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2015, classée en catégorie International, s'est disputé du 14 au .

Annika Beck remporte le simple dames. En finale, elle bat Jeļena Ostapenko, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Barbora Krejčíková et An-Sophie Mestach.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Québec
 Saison 2015 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2015
Québec
Sport au Québec en 2015
Tennis en septembre 2015